Бибиана Схофс (; с 2014 по 2016 год носила фамилию — Вейерес (); родилась 13 мая 1988 года в Ренене, Нидерланды) — нидерландская профессиональная теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде; полуфиналистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон, Открытый чемпионат США-2005).

Общая информация 
Бибиана — одна из двух детей Тео и Сиски Схофсов; её младшего брата зовут Йорис.

Вейерс с 6 лет, при содействии родителей, которые сами играли в теннис, занимается этим видом спорта, но до 12 лет она также ходила в секцию дзюдо. В обоих видах спорта нидерландка участвовала в различных детских национальных турнирах (в возрастной группе до 15 лет она даже была в какой-то момент третьей спортсменкой страны).

Любимое покрытие — грунт, любимый турнир — Roland Garros.

Спортивная карьера 

Сезон 2018 года

На турнире в Окленде (Новая Зеландия), в начале января, Сара Эррани (Италия) и Бибиан Схофс (Нидерланды) завоевали титул в парном разряде.

В июне дошла до полуфинала турнира ITF в Ферсмольде (Германия), где проиграла сербской теннисистке Ольге Данилович в двух сетах.

В ноябре дошла до полуфинала челленджера в Тайпей (Тайвань), но уступила теннисистке из Таиланда Луксике Кумхум в двух сетах.

Сезон 2019 года

В апреле пробилась через квалификацию на турнир WTA в Боготе (Колумбия), в основной сетке которого дошла до второго раунда. Во втором раунде Бибиана проиграла Итальянке Саре Эррани практически без борьбы в двух сетах со счётом 6-2, 6-1.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (19)

Победы (8) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (11)

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (42)

Победы (22)

Поражения (20)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 Интервью сайту WTA

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1988 году
Родившиеся 13 мая
Родившиеся в Ренене (Утрехт)
Теннисисты Нидерландов